Popol Vuh, maja történelmi–mitológiai könyv
Popol Vuh, német krautrock-együttes (1969–2001)